De danske tab  i Krigen i Afghanistan (2001-2021) var 43 soldater, der døde i perioden 2002 til 2013.

Dette er en oversigt over danske soldater der har mistet livet i Afghanistan siden 2002.

a: Indgår ikke i de officielle tabstal fra Forsvarsministeriet

Note: Konstabelelev Jonas Rasmussen og Konstabelelev Simon K. Christensens blev dræbt i en mortérulykke i Oksbøl d. 10. juni 2010 i forbindelse med træningen før deres udsendelse til Helmand på C-Coy ISAF 10. De blev den 25.06.2010 posthumt udnævnt til Konstabler.

Danmark er det NATO-land som har haft de største tab per indbygger. Danmark er ligeledes en af de største bidragsydere til ISAF per indbygger.

Referencer

Eksterne links 
 Forsvaret: Omkomne og faldne i international missioner Besøgt 7. september 2011

Krigen i Afghanistan (2001-nutid)